Privilegio hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Términos jurídicos
Privilegio, exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien.
Privilegio, causal de preferencia que un acreedor puede hacer valer frente a otro para pagarse de un crédito con anterioridad.
Privilegio de pobreza, beneficio de asistencia jurídica y judicial gratuita para personas de escasos recursos.
Privilegio parlamentario o inmunidad parlamentaria.

Conceptos en ciencias sociales 

 Privilegio blanco
 Privilegio masculino

Términos históricos
Privilegio de Manifestación, ejercido por el Justicia de Aragón para intervenir en los tribunales y oficiales reales.
Privilegio General de Aragón, acuerdo establecido en 1283.
Privilegio de la Unión  (desambiguación).
Privilegio de Koszyce, historia de Hungría.
Privilegio rodado. Antiguo Régimen en España.
Franquicia (privilegio). Feudalismo.
Gran Privilegio, concesión de María de Borgoña a sus súbditos de Flandes.
Concertador de privilegios, antigua ocupación.

Textos
Libros de privilegios, libros de registro de las instituciones públicas.
Privilegio logudorés, uno de los primeros textos conocidos en lengua sarda.

Computación
Principio de mínimo privilegio
Separación de privilegios

Religión
Privilegio de Blanco
Privilegio Paulino
Privilegio de la Fe

Telenovelas
El privilegio de amar 
El privilegio de mandar

Otros
Los orígenes del privilegio del Soconusco, arqueología de México.
Cruz del Privilegio, cruz medieval tallada en plata y cristal de roca en el siglo XV.